Бакэ́у ():
 Бакэу — город в Румынии, в регионе Молдова, административный центр жудеца Бакэу.
 Бакэу — румынский жудец в регионе Молдова.
  — румынский футбольный клуб.

См. также 
 Бокэу